Lattenkreuz steht für:

 die Verbindung von Pfosten und Querlatte beim Tor (Fußball)
 eine Bezeichnung für das Doppelkreuz (Schriftzeichen)